Nova Conquista é um bairro da Zona Leste da cidade de Manaus. Apesar de ser um bairro muito conhecido em Manaus (pelo alto índice de violência), a prefeitura da cidade ainda não reconhece a comunidade como um bairro oficial do município. Dessa forma, a comunidade faz parte do bairro Tancredo Neves. Seus bairros vizinhos são: Nova Floresta, Novo Reino, Tancredo Neves, São José Operário e São Lucas. Surgiu em 1992, assim como seus bairros vizinhos, a partir de invasão de terras.

Dados do bairro 
 População: 12.789 moradores (estimativa)

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus
Tancredo Neves (Manaus)